Александр Давидович Чикваидзе (; 19 января 1932, Тифлис, Грузинская ССР — 8 мая 2012, Тбилиси, Грузия) — советский дипломат и грузинский государственный деятель, министр иностранных дел Грузии (1992—1995).

Биография 

В 1955 г. окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, в 1979 г. — Дипломатическую академию МИД СССР. Затем — Академию общественных наук при ЦК КПСС. Доктор исторических наук.

 1964—1964 гг. — на комсомольской работе.
 1967—1969 гг. — вице-консул генерального консульства СССР в Бомбее,
 1969—1973 гг. — первый секретарь посольства СССР в Великобритании,
 1973—1979 гг. — занимал ответственные посты в партийных и госорганах Грузии,
 1979—1983 гг. — генеральный консул СССР в Сан-Франциско,
 В 1983 г. присвоен ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР,
 1983—1985 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Кении, постоянный представитель СССР в Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и в Организации Объединенных Наций по населённым пунктам (ООН-Хабитат),
 1985—1989 гг. — заведующий сектором отдела дипломатических кадров ЦК КПСС,
 1989—1992 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Нидерландах,
 1992—1993 гг. — первый вице-премьер Грузии,
 1992—1995 гг. — министр иностранных дел Грузии,
 1996—2003 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Греции,
 2003—2006 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Швейцарской Конфедерации и при Святом Престоле (до 2004 г.) и Постоянный представитель Грузии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

С 2006 г. читал лекции в Тбилиси, с 2006 г. являлся почётным президентом дипломатической академии Грузии.

Председатель Шахматной федерации Грузинской ССР (1974— 78) и СССР (1986—88). Большая дружба связывала Чикваидзе с чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым.

Примечания

Ссылки 

http://www.vechernitbilisi.net/item.asp?id=3622

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функционеры ВЛКСМ
Министры иностранных дел Грузии
Послы СССР в Нидерландах
Послы СССР в Кении
Послы Грузии в Ватикане
Послы Грузии в Швейцарии
Послы Грузии в Греции
Консулы СССР в Сан-Франциско
Послы Российской Федерации в Нидерландах
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Доктора исторических наук
Выпускники юридического факультета МГУ
Выпускники Дипломатической академии МИД РФ
Заведующие секторами отделов ЦК КПСС
Председатели Шахматной федерации СССР